Hagi bezeichnet:

 Hagi (Yamaguchi), japanische Stadt in der Präfektur Yamaguchi 
 Chōshū (Han), ein Lehen mit Sitz darin

Hagi ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Hagi (* 1965), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Hassan Mohamed Hagi (* 1988), somalischer Fußballschiedsrichter
 Ianis Hagi (* 1998), rumänischer Fußballspieler
 Momed Hagi (* 1985), mosambikanischer Fußballspieler
 Hagi Saburō (1895–1964), japanischer Offizier, Generalleutnant der Kaiserlich Japanischen Armee